

Anni 
85 – anno del I secolo d.C.
85 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
85 Io – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
85 – numero atomico dell'Astato (At).

Matematica 
85 – numero naturale

Simbologia 
 85 nella smorfia corrisponde a "L'anima del Purgatorio".